Licurgo da Silva Tadeu Neto (Esplanada, 15 de abril de 1949 — Rio de Janeiro, em 28 de julho de 2006) foi um pintor brasileiro.

História 
Licurgo da Silva Tadeu Neto (Nascido em Esplanada, Bahia, em 15 de abril de 1949 / Falecido no Rio de Janeiro, em 28 de julho de 2006. É um pintor brasileiro.
Licurgo começou a pintar na infância. Sua primeira exposição foi em Salvador. Realizou várias exposições individuais, entre as quais uma na sede da Caixa Econômica Federal, em Vitória, com o apoio do Clube dos Trovadores Capixabas (CTC).

Seus trabalhos foram premiados em vários estados brasileiros, principalmente Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Através de sua pintura, ficou conhecido internacionalmente, principalmente em Portugal, na Espanha, na França e na Alemanha.

Foi o criador do Espaço Cultural Varanda das Artes, na Ilha de Paquetá.

Ligações externas 
 artista plástico Licurgo Neto
 vídeos sobre Licurgo Neto

Naturais de Esplanada
Pintores da Bahia